Tramstation 's-Gravenzande
Tramstation De Haan (Vlaanderen) 
Tramstation Hoorn
Tramstation Naaldwijk
Tramstation Zottegem
Museum Het Tramstation (Schipluiden)
Tramhalte